Nkanu peut désigner :
 les Nkanu, un peuple d'Angola et de la République démocratique du Congo
 les Nkanu, un peuple du Nigeria, sous-groupe des Igbo
 Nkanu Est, une subdivision de l'État d'Enugu au Nigeria
 Nkanu Ouest, une subdivision de l'État d'Enugu au Nigeria
 Aimé Nkanu, un musicien